Esther Vergeer era la detentrice del titolo e si è ripetuta sconfiggendo in finale Aniek Van Koot per 6–0, 6–0.

Teste di serie
 Esther Vergeer (campionessa)
 Aniek van Koot (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2012